El Museu d'etnologia de Munic (en alemany Staatliches Museum für Völkerkunde) és un museu etnològic a Munic a l'Estat federal alemany de Baviera. Des de 2014 s'anomena Museu dels cinc continents (Museum Fünf Kontinente).

L'edifici va ser construït entre 1859 i 1865 per l'arquitecte Eduard Riedel per al Museu Nacional de Baviera del qual les col·leccions el 1900 van transferir-se a un edifici nou. Des del 1998 el museu està sotmès a un extensiu projecte de modernització.

Té una col·lecció amb objectes de tots els països extra-europeus i exposicions permanents sobre Àfrica, Índia, Àsia Oriental,Amèrica del Sud i del Nord, Oceania i l'islam. Conserva, entre altres, la col·lecció establerta durant la segona estada de Philipp Franz von Siebold al Japó, que el govern de Baviera va comprar el 1874 a la qual hi ha una carta al rei Lluís I de Baviera a la qual l'incita a crear un museu d'etnologia.

Enllaços externs 
 

Etnologia
Museus de Munic
Museus etnològics